Zeremonienmeister steht für:

 verantwortliche Person für die Einhaltung des Hofzeremoniells 
 ein liturgisches Amt in der katholischen Kirche, siehe Zeremoniar
 Zeremonienmeister (Freimaurerei)
 Zeremonienmeister (Karneval), offizieller Begleiter des Karnevalsprinzen im Karneval
 Showmaster, siehe Master of Ceremonies 
 Der Zeremonienmeister, unbekannter Verfasser des Zeremonientagebuchs über die zweite Belagerung von Wien

Siehe auch:
 Großzeremonienmeister von Frankreich